Artigas (departement), een departement van Uruguay
 Artigas (stad), een stad in Uruguay

Personen met de achternaam Artigas 
 José Gervasio Artigas, een 19e-eeuwse Uruguayaan die aldaar vaak als "vader van de onafhankelijkheid" gezien wordt